Hard Candy (en español, «caramelo duro») puede referirse a:

 Hard Candy (2005), película estadounidense conocida como Dulce venganza en Venezuela y Niña mala en México.
 Hard Candy (2008), álbum de estudio de Madonna.
 Hard Candy Fitness, cadena de gimnasios de Madonna.